Кечкемет — місто в Угорщині, адміністративний центр медьє Бач-Кішкун.
 Кечкемет (футбольний клуб) — угорський футбольний клуб із однойменного міста.

Багатозначні терміни